MUC steht für:
 Meridian University College, Ghana
 Message Understanding Conference, Konferenzen zur Förderung der Entwicklung von Methoden der Informationsextraktion
 Multicorer, meeresgeologisches Gerät zur Sedimentprobennahme
 Multi-User Chat, Chaträume in denen sich mehrere Benutzer gleichzeitig unterhalten können
 München (DE MUC nach UN/LOCODE)
 Flughafen München nach dem IATA-Code

Muć steht für:
 Muć, Ort in der Gespanschaft Split-Dalmatien, Region Dalmatien, Kroatien

Muc ist der Familienname folgender Personen:
 Sylvia Agnes Muc (* 1973), deutsche Schauspielerin

muc steht für:
 Mbu’ (ISO-639-3-Code), westbeboide Sprache im Kamerun

Siehe auch:
 MUC-1
 SuperMUC

Abkürzung